Teenager foi uma revista mensal portuguesa, editada em Lisboa e fundada em 1991.

História 
Era dirigida a um público adolescente, pertencia à Editora Ímpeto e foi dirigida até 1996 pelo jornalista Alexandre Pais, sob o pseudómino de Tomané. 

Adquirida pelo grupo do "Semanário", de Rui Teixeira Santos, acabou por ser um suplemento daquele jornal até ao seu desaparecimento, em 1998.

Revistas extintas de Portugal
Revistas em português
Publicações fundadas em 1991
Fundações em Portugal em 1991
Publicações extintas em 1998
Extinções em Portugal em 1998